Лос Франко има више значења:

 Лос Франко (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Франко (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику